Дубровницкое телевидение (), сокращённо DUTV — хорватский региональный канал города Дубровника, владельцем которого являются бизнесмен Драган Банович и компания Sedes. Освещает основные события в жизни города Дубровник. Доступен в 9-м региональном мультиплексе, вещает на 28-й дециметровой частоте.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Дубровник
Телеканалы Хорватии
Телеканалы на хорватском языке